Ка̀рол Дѐйна () е полски езиковед славист и полонист, диалектолог, професор в Лодзкия университет, където е декан на Филологическия факултет, действителен член на Полската академия на науките,

Научни трудове 
 Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski (1951 – 1952)
 Gwary ukraińskie Tarnopolszczyzny (1957)
 Atlas gwarowy województwa kieleckiego (1962 – 1968)
 Dialekty polskie (1973)
 Atlas polskich innowacji dialektalnych (1981)
 Atlas gwar polskich. Kwestionariusz – notatnik (1987)
 Słownik gwary czeskiej mieszkańców Kucowa (1990)
 Z zagadnień ewolucji oraz interferencji językowej (1991)

Бележки 

Полски слависти
Полски полонисти
Полски диалектолози
Възпитаници на Лвовския университет
Преподаватели в Лодзкия университет
Член-кореспонденти на ПАН
Действителни членове на ПАН
Членове на Лодзкото научно дружество
Доктор хонорис кауза на Лодзкия университет
Починали в Лодз